«By the Grace of God» (рус. По милости Бога) — песня, записанная американской певицей Кэти Перри для её четвёртого студийного альбома Prism (2013). Композиторами и продюсерами трека выступила сама Перри при участии канадского продюсера Грега Уэллса. Текст композиции вдохновлен разводом Перри с английским актером Расселом Брэндом. Лирическое содержание песни повествует о поиске внутренней силы и стремлении прийти в сознание.

Отзывы критиков 
«By the Grace of God» получила положительные отзывы от музыкальных критиков. Джейсон Липшатц из Billboard посчитал, что песня "конечно же не хит для радиостанций, но [композиция] будет играть решающее значение для слушателей, которые попытаются понять образ мышления Перри на Prism".

Живые выступления 

«By the Grace of God» была впервые представлена Перри во время выступления на iTunes Festival, который прошёл 30 сентября 2013 года. Песня была включена в сет-лист третьего мирового тура певицы Prismatic World Tour. Перри исполнила «By the Grace of God» во время 57-ой церемонии «Грэмми». Во время выступления к исполнительнице присоединилась лидер движения по борьбе с домашним насилием Брук Акстелл.

Творческая группа 
Информация о составе творческой группы была взята из обложки альбома Prism.
 Кэти Перри — автор песни, продюсер, вокал, бэк-вокалист
 Грег Уэллс — автор песни, продюсер, ударные, фортепиано, синтезатор, программирование
 Сербан Генейя — Звукорежиссёр
 Джон Хейнс — Мастеринг

Позиции в чартах

Список композиций 
Цифровые загрузки
«By the Grace of God» – 4:28

Примечания

Ссылки 

Песни 2013 года
Песни Кэти Перри
Поп-баллады
Песни, написанные Кэти Перри